Editorial Muntañola (1917 - ~1929), editorial barcelonina especialitzada en llibres infantils i juvenils
 Biografies:
 Antoni Maria Muntañola i Carné (Barcelona, 1883-Barcelona, ~1941), dibuixant humorístic i editor de llibres infantils
 Antoni Maria Muntañola i Tey (Barcelona, 1909), advocat, polític i editor
 Joaquim Muntañola i Puig (Barcelona, 1914-Barcelona, 2012), dibuixant d'humor, comediògraf, publicista i escriptor
 Josep Muntañola i Thornberg, doctor, arquitecte-urbanista, professor de la UPC